McKinley High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McKinley High School (Hawaii), ID-Nr. 80001281
 McKinley High School (Louisiana), ID-Nr. 81000292